Petržela ist der Familienname folgender Personen:

 Milan Petržela (* 1983), tschechischer Fußballspieler
 Vlastimil Petržela (* 1953), tschechischer Fußballspieler und -trainer